Orientalismo – corrente artistica ottocentesca che tendeva all'imitazione dell'arte orientale
Orientalismo – corrente pittorica
Orientalismo (Orientalism) – saggio di Edward Said.

Pagine correlate 
 Orientalistica